Eothyris ist eine ausgestorbene Gattung der Synapsiden aus der Familie der Eothyrididae. Der Holotypus und zugleich das einzige bekannte Exemplar der einzigen Art Eothyris parkeyi ist ein Schädel aus der Petrolia-Formation (seinerzeit Belle-Plains-Formation) des Unterperms von Nord-Texas, der von Alfred Romer im Jahr 1937 wissenschaftlich beschrieben wurde. Die nächstverwandte Gattung ist Oedaleops.

Beschreibung 

Der Schädel von Eothyris ist etwa 6 cm lang. Der Körper erreichte eine Länge von unter 1 m. Der Oberkiefer war mit zwei großen eckzahnartigen Zähnen bestückt, die im Unterkiefer kein Gegenstück hatten. Ähnlich geartete Zähne waren bei Oedaleops deutlich kleiner ausgebildet, obwohl dieser eine vergleichbare Größe besaß. Aus dem Bau der übrigen Zähne kann man schließen, dass Eothyris ein Insektenfresser war.

Systematik 
Eothyris bildet mit Oedaleops die Familie der Eothyrididae. Diese gilt als Schwestertaxon der Caseidae, einer Gruppe pflanzenfressender, mittelgroßer Synapsiden mit einem tonnenförmigen Körper. Die Eothyrididae und die Caseidae werden als Caseasauria bezeichnet, die als die basalste Synapsidengruppe sowie als das Schwestertaxon der Eupelycosauria gelten. Die Eupelycosauria, deren basalere Gruppen zusammen mit den Caseasauria auch als „Pelycosaurier“ bezeichnet werden, umfassen unter anderem die bekannten „Rückensegel-Synapsiden“ wie Dimetrodon und Edaphosaurus sowie die Säugetiere. Das untenstehende Kladogramm zeigt die Stellung von Eothyris innerhalb der Caseasauria (nach Maddin et al., 2008, und Reisz et al., 2009):

Einzelnachweise

Weblinks 

Synapsiden
Synapsida